Бочка:
 Бочка — посудина циліндричної форми, найчастіше дерев'яна або залізна.
 Бочка (одиниця об'єму) — старовинна одиниця об'єму.
 Бочка (вищий пілотаж) — фігура вищого пілотажу.
 Бочка — покрівля у вигляді півциліндра.
 Бочка — порожнистий плавучий резервуар, закріплений якорями нерухомо на рейді, для швартування до нього кораблів і суден.
 Бочка (поріг) — перешкода на річці.
 Бочка Лібіха — економічний закон, відкритий Юстусом фон Лі́біхом.